Le nom néerlandais Elsen est un matronyme, abréviation d'Élisabeth.
Il peut être décliné:
avec un suffixe génitif -s: Elsens
avec un -z- au lieu du -s-: Elzen
avec un H- initial : Helsen, Helsens, Helzen
avec le son -e- mué en -i-: Ilsen

Le mot els signifie aussi aulne en néerlandais: voir

Matronyme 
 Alfred Elsen (1850-1914), peintre et aquafortiste belge
 Jean Elsen (1944-), expert numismate.
 John Elsen (1964-), acteur.
 Marc Elsen (1960-), homme politique belge francophone, membre du Centre démocrate humaniste.
 Theodore van Elsen (1896-1961), peintre, graveur et illustrateur français.

Toponyme 
 Elsen, localité de la commune de Hof van Twente, aux Pays-Bas

Voir aussi 
 Elsene, nom néerlandais d'Ixelles.

Homonymie de patronyme